Polska Liga Koszykówki – sezon 1999/2000

Kolejność po rundzie zasadniczej

Play-off 

Mecze o 3. miejsce: Hoop Pekaes Pruszków - Wega Stal Ostrów Wlkp. 3 - 0 (104:60, 89:66, 81:79)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Komfort Forbo Stargard Szczec. - Brok Czarni Słupsk 68:56, 69:77
 Cersanit Nomi Kielce - Enpol Pogoń Ruda Śląska 68:76, 85:91

o 5. miejsce 
 Komfort Forbo Stargard Szczec. - Enpol Pogoń Ruda Śląska 68:66, 54:74

o 7. miejsce 
 Cersanit Nomi Kielce - Brok Czarni Słupsk 74:62, 56:59

Miejsca 9-16 (do trzech zwycięstw) 
 Prokom Trefl Sopot - PKK Szczecin 3 - 0 (97:72, 79:72, 83:64)
 AZS Lublin - Zastal Karl Epple Zielona Góra 3 - 1 (87:54, 87:56, 76:87, 70:58)
 Bobry Bytom - AZS Toruń 3 - 2 (75:57, 81:88, 74:72, 63:78, 62:47)
 Polonia Przemyśl - Azoty Unia Tarnów 1 - 3 (78:84, 86:71, 61:69, 76:79)

Miejsca 9-12 (mecz i rewanż) 
 Bobry Bytom - AZS Lublin 58:79, 54:77
 Azoty Unia Tarnów - Prokom Trefl Sopot 54:83, 81:94

o 9. miejsce 
 AZS Lublin - Prokom Trefl Sopot 76:81, 70:89

o 11. miejsce 
 Azoty Unia Tarnów - Bobry Bytom 78:67, 87:55

Miejsca 13-16 (do 3 zwycięstw) 
 Polonia Przemyśl - PKK Szczecin 0 - 3 (63:73, 58:59, 66:68)
 AZS Toruń - Zastal Karl Epple Zielona Góra 3 - 0 (71:70, 104:81, 72:64)

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansowały: Legia Warszawa i Polonia Warszawa. Po sezonie Cersanit Nomi Kielce wycofał się z rozgrywek.

Polska Liga Koszykówki
1999 w polskim sporcie
2000 w koszykówce
2000 w polskim sporcie
1999 w koszykówce